

Cinema 
 Starlight – film di fantascienza del 1996 di Jonathon Kay

Fumetto 
 Starlight – personaggio dei fumetti DC Comics
 Starlight – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Starlight – personaggio della serie a fumetti The Boys
 Starlight – collana della casa editrice Star Comics
 Starlight – fumetto di Giovanni Gualdoni

Musica 
 Starlight – singolo di The Supermen Lovers del 2001
 Starlight – singolo dei Muse del 2006
 Starlight – singolo di Sophie Ellis-Bextor del 2011
 Starlight – singolo di Matt Cardle del 2011
 Starlight – singolo dei Gotthard del 2012
 Starlight − singolo di Don Diablo del 2013
 Starlight – brano musicale di Kim Tae-yeon con Dean del 2016
 Starlight − singolo degli Starset del 2018
Pure magic - Primo singolo di Starlight, artista musicale

Altro 
 Starlight – nome comune del Lightstick, un cilindro di silicone auto-luminescente

Pagine correlate 
 Lady Starlight